Preinersdorf ist der Ortsname von

 Preinersdorf (Gstadt am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Gstadt am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Preinersdorf (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern